Кэсседи Блэйк Поуп (, 28 августа 1989 года, Уэст-Палм-Бич, Флорида) — американская певица, автор песен. Вокалистка американской поп-панк группы «Hey Monday» (с 2007 года). С группой она записала 1 полноценный альбом "Hold on Tight" и 3 EP. Она начала сольную карьеру после сообщения о перерыве Hey Monday в декабре 2011. В начале 2012 года она съездила в свой первый сольный тур. Она стала первой девушкой, выигравшей шоу The Voice (U.S. TV_series)

Биография 
Кэсседи Блейк Поуп родилась в Уэст-Палм-Бич, Флорида. Вместе со старшей сестрой она, в возрасте 4 года, уже начала брать уроки вокала. Затем она принимала участие в различных песенных фестивалях и конкурсах. В 2004 году Поуп начала петь в местных группах. Через свою сестру она познакомилась с Майком Джентаил и они создали группу под названием Blake, но этот проект просуществовал недолго.
Но Майк и Кэсседи хотели играть и дальше, поэтому они проводили прослушивание в своем городке. Во время этого прослушивания они нашли ритм-гитариста Алекса Липшау и барабанщика Эллиота Джемса. Затем они познакомились с бас-гитаристом Майклом (Джерси) Мориарти и так в 2007 сформировалась группа Hey Monday в городе Уэст-Палм-Бич, Флорида.

Они были открыты Питом Вентцем, он услышал одну из их демозаписей и был восхищен ими. Вентц хотел, чтобы они подписали контракт с его лейблом, но Columbia Records тоже были заинтересованны в Hey Monday, поэтому ребята подписали совместный контракт и с Columbia Records, и с Decaydance Records.

В 2007 году Кэсседи засветилась в клипе «Kiss Me» рок-группы New Found Glory, «America’s Suitehearts» Fall Out Boy, записала совместный трек « Backseat Serenade» с поп-панк группой All Time Low.

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Сборники

Синглы

Промосинглы

Видеоклипы

Примечания

Комментарии

Источники 

Музыканты поп-рока
Рок-гитаристы США
Победители телешоу «The Voice»
Поп-рок-вокалисты США